Белгородская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, стальная решётчатая башня расположенная в Белгородской области на территории города Белгорода на проспекте Ватутина. Высота телебашни составляет 220,875 метров, телебашня является самым высоким сооружением Белгорода, и занимает 11-е место в России по высоте среди башен.

Строительство 
Строительство башни началось ещё в 1996 году, но по независящим от предприятия причинам было приостановлено в начале XXI века, в 2001 году строительство продолжилось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на территории РФ на 2009—2015 годы».

Ввод в эксплуатацию произошел 13 августа 2013 года, участие в церемонии приняли заместитель Губернатора области — руководитель администрации Губернатора области Елена Батанова, мэр города Белгорода Сергей Боженов, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, директор филиала ФГУП «РТРС» «Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр» Сергей Моисеев.

Мэр Белгорода Сергей Боженов на открытии телебашни отметил её важность:С нажатием кнопки и запуском новой телевышки жители Белгорода и всей области обрели возможность получать качественную услугу цифрового телевидения. И это не просто гонка за новыми технологиями, цифровое телевидение обозначено в приоритетах социально-экономического развития нашей страны. Внедрение такого вещания на территории области означает ликвидацию цифрового и информационного неравенства. А для сельских территорий, в том числе и районов ИЖС Белгородской агломерации, цифровое телевидение — это в продолжение программ, проводимых Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, ещё один шаг к повышению качества жизни населения. Наличие качественного приёма общедоступного телевидения можно смело назвать одним из важных факторов развития территории

Оснащение 
Цифровую трансляцию обеспечивает передатчик мощностью 5500 Вт. В зону охвата передатчика входит административный центр Белгородской области и прилегающие районы.

В ночное время суток на башне включаются прожектора (светодиодные колорченджеры) установленные на самой башне, дающие равномерное освещение конструкций без засветок. Каждый прожектор управляется отдельно, что создает возможность неограниченного светового дизайна: от освещения одним цветом или группами до сложных динамических картин — плавных перетеканий по всем контурам и стробирования.

Белгородская телебашня имеет смотровую площадку на высоте 50 метров, подъем на которую обеспечивает специальный лифт.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких телевизионных башен и радиомачт России
 Список памятников Белгорода

Примечания

Ссылки 
 Сайт «РТРС»
 Сайт филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»

Телебашни России
Достопримечательности Белгорода
Средства массовой информации Белгорода
Проспект Ватутина (Белгород)
Здания и сооружения Белгорода